Аламанни () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Аламанни, Луиджи (1495—1556) — итальянский поэт.
 Аламанни, Никколо (1583—1626) — итальянский антиквар.